A 21 152-es számú mellékút egy majdnem tíz kilométeres hosszúságú, öt számjegyű országos közút-szakasz Nógrád vármegye és Heves vármegye határvidékén, a Cserhát hegység déli részén. Erdőtarcsa község számára egyedüli közútként biztosít közlekedési kapcsolatokat.

Nyomvonala
A 2106-os útból ágazik ki, annak a 35+900-as kilométerszelvénye közelében, Kálló központjában. Kelet felé indul, majd hamarosan északabbnak fordul. Három kilométer megtétele után ér át Erdőtarcsára, melynek központját 4,5 kilométer után éri el. Innen délkelet felé vezet tovább, nem sokkal a nyolcadik kilométere előtt keresztezi a 2109-es utat, annak szinte pontosan 14. kilométerénél, majd csaknem tíz (az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 9,639) kilométer megtétele után, a már Heves vármegyéhez tartozó Nagykökényes nyugati szélén ér véget, belecsatlakozva a 2111-es útba, annak az 1+800-as kilométerszelvénye közelében.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 18. 

21152
21152